Buena ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buena (Kalifornien)
 Buena (New Jersey)
 Buena (Virginia)
 Buena (Washington)

Buena ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Mutya Buena (* 1985), britische Sängerin